131-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
131-я пехотная дивизия была сформирована 5 октября 1940 года на территории военного учебного центра «Берген» в 11-м военном округе во время 11-й волны мобилизации Вермахта. Дивизия была уничтожена советскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции в апреле 1945 года.

Местонахождение 
 с октября 1940 по июнь 1941 (Германия)
 с июня 1941 по август 1944 (СССР)
 с августа 1944 по апрель 1945 (Восточная Пруссия)

Подчинение 
 12-й армейский корпус 9-й армии группы армий «Центр» (август — октябрь 1943)

Командиры 
 генерал-лейтенант Генрих Мейер-Бюрдорф (5 октября 1940 — 24 августа 1942)
 генерал-лейтенант Фридрих Вебер (10 января 1944 — 16 апреля 1945)

Состав 
 431-й гренадерский полк
 432-й гренадерский полк
 434-й гренадерский полк
 131-й артиллерийский полк
 131-й сапёрный батальон
 131-й противотанковый дивизион
 131-й батальон связи
 131-й отряд материального обеспечения
 131-й полевой запасной батальон

См. также 
 189-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Участники Браунсбергской операции